Hutchens ist der Familienname folgender Personen:

Frank Hutchens (1892–1965), neuseeländischer Komponist
Paul Hutchens (1902–1977), US-amerikanischer Wanderprediger und Autor

Siehe auch:
 Hutchins